Вперше термін турбуле́нтність було використано Леонардо да Вінчі для опису характерних рухів рідини біля 1500 року Леонардо не використовував термін в наукових публікаціях і широке використання його пов'язують з ім'ям Вільяма Томсона (лорда Кельвіна).

Термін походить від латинського Turbulentus і може перекладатися як бурхливий, хаотичний, невпорядкований. Оскільки явища і процеси з подібними властивостями непередбачуваності характерні для багатьох розділів сучасної науки термін турбулентність набув надзвичайно широкого поширення.

 Турбулентність в природничих науках

 Турбулентність (механіка)
 Квантова турбулентність
 Хімічна турбулентність
 Оптична турбулентність
 Хвильова турбулентність
 Лагранжева турбулентність
 Турбулентність плазми

 Турбулентність в медицині

 Турбулентність серцевого ритму
 турбулентність в кровеносній системі

 Турбулентність в економіці

 Турбулентність глобальної економіки
 Ринкова турбулентність

 Турбулентність в суспільному житті

 Турбулентний світ
 Турбулентне суспільство

Примітки